Куккук () — нидерландская фамилия.

 Куккук (династия) (Koekkoek (familie) — семейство голландских живописцев:
  — маринист;
 Куккук, Баренд Корнелис (1803—1862) — пейзажист, сын Иоганнеса;
  — пейзажист;
 Куккук, Иоганн (Johannes Koekkoek; 1811—1831) — пейзажист;
  — маринист;
  — маринист.

Примечания